AUH peut désigner :
 Aéroport international d'Abou Dabi, selon le code AITA ;
 aushi, une langue bantoue parlée en République démocratique du Congo et en Zambie, selon le code IETF ;
 , une université chinoise.